Diese Liste beinhaltet alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin der 7. Legislaturperiode (1975–1979). Zu den Senaten in dieser Legislaturperiode siehe Senat Schütz III und Senat Stobbe I.

Präsidium des Abgeordnetenhauses 
 Präsident: Peter Lorenz (CDU)
 Stellvertreter des Präsidenten: Walter Sickert (SPD) und Karl-Heinz Baetge (FDP)
 Beisitzer: Klaus Franke (CDU), Nikola Greiff (CDU), Wilhelm Padberg (CDU), Gabriele Wiechatzek (CDU), Fritz Hiersemann (SPD), Artur Prozell (SPD), Rudolf Rass (SPD), Ingeborg Renner (SPD)

Fraktionen 
 CDU: Heinrich Lummer (Vorsitzender), Karl-Heinz Schmitz (stellv. Vorsitzender), Eberhard Diepgen (stellv. Vorsitzender), Rudolf Luster (stellv. Vorsitzender), Heinrich Knafla (Geschäftsführer)
 SPD: Wolfgang Haus (Vorsitzender), Jürgen Brinckmeier (stellv. Vorsitzender und Parl. Geschäftsführer), Franz Ehrke (stellv. Vorsitzender), Hans-Jürgen Heß (stellv. Vorsitzender), Waldemar Schulze (stellv. Vorsitzender)
 FDP: Horst Vetter (Vorsitzender), Jürgen Dittberner (stellv. Vorsitzender), Volker Hucklenbroich (stellv. Vorsitzender), Lothar Grießbach (Geschäftsführer)

Mitglieder

Literatur 
 Werner Breunig, Andreas Herbst (Hrsg.): Biografisches Handbuch der Berliner Abgeordneten 1963–1995 und Stadtverordneten 1990/1991 (= Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin, Band 19). Landesarchiv Berlin, Berlin 2016, ISBN 978-3-9803303-5-0.

 07